Stadion Salzburg steht für:

 Lehener Stadion, Stadion im Stadtteil Lehen von Salzburg, 1971 bis 2006
 Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), Fußballstadion am Stadtrand von Salzburg, ab 2003